915 км (915-й кіломе́тр;  Дев'ятсо́т п'ятна́дцятий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

Власна назва наступних об'єктів:

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи

915 км — зупинний пункт Горьківської залізниці.
 915 км — зупинний пункт Північної залізниці.
 915 км — закритий колійний пост Південно-Західної залізниці.